Huracà Dog (1950), huracà de categoria 5.
 En la temporada d'huracans de l'Atlàntic de 1951 es declarava un gran huracà Dog de categoria 3 que sobrepassava per les Illes de Sobrevent centrals.
 En la temporada d'huracans de l'Atlàntic de 1952 es declarava un fort huracà Dog de categoria 1 que mai tocà terra.